3. Liga oder Dritte Liga steht für folgende Spielklassen:

 3. Fußball-Liga, dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball
 3. Fußball-Liga (Polen), vierthöchste Spielklasse im polnischen Fußball
 3. Fußball-Liga (Russland), Liga in Russland
 3. Liga (Fussball, Schweiz), siebthöchste Spielklasse im Schweizer Fußball
 3. Liga (Frauen-Handball), dritthöchste Spielklasse im deutschen Frauen-Handball
 3. Liga (Handball), dritthöchste Spielklasse im deutschen Männer-Handball
 Dritte Liga (Volleyball, Frauen), dritthöchste Spielklasse im deutschen Frauen-Volleyball
 Dritte Liga (Volleyball, Männer), dritthöchste Spielklasse im deutschen Männer-Volleyball